Щеголи́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Щеголихина. Известные носители:

 Щеголихин, Андрей Анатольевич (род. 1977) — российский гребец-байдарочник.
 Щеголихин, Иван Павлович (1927—2010) — народный писатель Казахстана.